Ритуал — релігійний обряд.
 Ритуал — традиційний порядок проведення якої-небудь церемонії.
  Ритуал (біологія) — стандартний сигнальний поведінковий акт, який використовується тваринами при спілкуванні один з одним (наприклад, шлюбні ритуали — він же шлюбні ігри).
  Ритуал (психологія) в психології, психосоматики та психіатрії — нав'язлива дія, рух.
 « Ритуал (фільм)» — шведський телефільм режисера Інгмара Бергмана.
 « Ритуал (оркестрова п'єса)» — оркестрова п'єса Альфреда Шнітке (1985), присвячена 40-річчю визволення Белграда.
 « Ритуал (роман)» — роман нідерландського письменника Сейші Нотебоома.
 « Ритуал» (1996) — роман українських письменників-фантастів Марини та Сергія Дяченків.

Обряди і ритуали